Brute force of Brute Force kan verwijzen naar:

 Brute force (methode), een rekentechniek
 Brute Force (boek), een controversieel boek
 Brute Force (spel), een videospel
 Brute Force (1914), film uit 1914
 Brute Force (1947), film uit 1947